The City kan avse:

 The City (album) – ett album med instrumentalmusik av Vangelis
 The City, Buckinghamshire – en ort i Buckinghamshire, England
 The City (kanadensisk TV-serie) – en kanadensisk TV-serie med Torri Higginson i huvudrollen från 1999
 The City (TV-serie) – en TV-Serie på MTV 2008
 City of London – Londons historiska centrum